Sandalodes са род паяци от семейство Скачащи паяци (Salticidae).

Класификация 
Род Sandalodes
 Вид Sandalodes albovittatus (Keyserling, 1883)
 Вид Sandalodes bernsteini (Tord Tamerlan Teodor Thorell, 1881)
 Вид Sandalodes bipenicillatus (Keyserling, 1882)
 Вид Sandalodes celebensis Merian, 1911
 Вид Sandalodes joannae Zabka, 2000
 Вид Sandalodes minahassae Merian, 1911
 Вид Sandalodes pumicatus (Thorell, 1881)
 Вид Sandalodes scopifer (Friedrich Karsch, 1878)
 Вид Sandalodes superbus (Karsch, 1878)

Източници 

 Platnick, Norman I. (2007): The world spider catalog, version 8.0. American Museum of Natural History.

Скачащи паяци